Коротковское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Коротковское сельское поселение — в Корочанском районе Белгородской области.
 Коротковское сельское поселение — в Красночикомском районе Забайкальского края.